Diligence bedeutet
 in gehobener Sprache (abkommend) Emsigkeit, sorgfältigen Fleiß 
 Postkutsche im Stile der französischen Monarchen.

Siehe auch:

 Due Diligence